Murphree ist der Familienname folgender Personen:

 Albert A. Murphree (1870–1927), US-amerikanischer Hochschulpräsident
 Dennis Murphree (1886–1949), US-amerikanischer Politiker
Eger Vaughan Murphree (1898–1962), US-amerikanischer Industriechemiker
 Thomas Alexander Murphree (1883–1945), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 E. V. Murphree Award in Industrial and Engineering Chemistry